За́єць — рід зайцевих; представники: заєць-біляк, заєць-русак та інші, близько 30 видів
 Зайцеві або зайці — родина ссавців
 Заєць (сузір'я)

Заєць — прізвище

Див. також 
 Заяць